Тояха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Тояха (приток Оби)
 Тояха (приток Сидитарки)
 Тояха (приток Табъяхи)